

Geografia

Holandia 
 Midlum – miejscowość

Niemcy 
 Midlum – dzielnica gminy Wurster Nordseeküste w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Cuxhaven
 Midlum – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Nordfriesland